Узбой:

 Узбой — сухие русла и мёртвые долины в пустынях Средней Азии — долина в Туркмении.
 Узбой — посёлок городского типа в Балканском велаяте, Туркмения.
 Узбой — самая протяжённая долина в Солнечной системе, находящаяся на Марсе